Xico – comune del Messico nello stato del Messico
Xico – comune del Messico nello stato del Veracruz